Arene är ett släkte av snäckor. Arene ingår i familjen turbinsnäckor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Turbinsnäckor
Arene